Сен-Сорле́н-де-Кона́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 450 км на південний захід від Парижа, 160 км на південний захід від Пуатьє, 100 км на південний схід від Ла-Рошель.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 83 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 184,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Сорлен-де-Конак на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Сорлен-де-Конак на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Мапа муніципалітету Сен-Сорлен-де-Конак на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Сен-Сорлен-де-Конак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморська Шаранта

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморська Шаранта